Die First Division 2003/04 war die 65. Spielzeit der höchsten zyprischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 23. August 2003 und endete am 2. Mai 2004.

Meister wurde APOEL Nikosia.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister qualifizierte sich für den Champions League. Der Pokalsieger und der Vizemeister nahmen am UEFA-Pokal teil, sowie der Sechste am Intertoto-Cup. Die drei letzten Teams stiegen direkt ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info
 rsssf.com

2003
Fußballsaison 2003/04